Il singolare del Kremlin Cup 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Elena Dement'eva era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Jelena Janković.

Jelena Janković ha battuto in finale 6–2, 6–4, Vera Zvonarëva.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jelena Janković (campionessa)
  Dinara Safina (semifinali)
  Elena Dement'eva (semifinali)
  Ana Ivanović (secondo turno)

  Svetlana Kuznecova (quarti)
  Venus Williams (primo turno)
  Vera Zvonarëva (finale)
  Anna Čakvetadze (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Kremlin Cup 2008